Александр Селин:
 Селин, Александр Геннадьевич (1958—2014) — русский писатель, сценарист, театральный режиссёр, литературный деятель.
 Селин, Александр Иванович (1816—1877) — доктор славяно-русской филологии, заслуженный профессор и декан историко-филологического факультета киевского Императорского университета св. Владимира.